Bolko III Opolski (ok. 1330-1382), książę opolski i strzelecki
 Bolko III Ziębicki (ok. 1346-1410), książę ziębicki

Zobacz też:
 Bolko